Miejsca w Stanach Zjednoczonych:
 Black Mesa – najwyższy szczyt w stanie Oklahoma o wysokości 1315 metrów,
 Park stanowy Black Mesa – park w stanie Oklahoma obok szczytu Black Mesa,
 Black Mesa Test Range – ośrodek kontrolny armii Stanów Zjednoczonych,
 Black Mesa – wyżyna w hrabstwie Navajo w stanie Arizona.

W literaturze:
 Black Mesa – powieść Zane Grey.

Gry komputerowe:
 Black Mesa – modyfikacja gry Half-Life na silnik Source.

Fikcyjne lokacje:
 Black Mesa Research Facility – fikcyjna lokacja w grze Half-Life,
 Black Mesa East – fikcyjna baza ruchu oporu w grze Half-Life 2.

ru:Black Mesa